Herrarnas dubbelturnering i tennis vid Olympiska sommarspelen 2008 avgjordes 10 till 16 augusti på Pekings Tennisstadion. Matcherna spelades i bäst av 3 set förutom finalen som avgjordes i bäst av 5 set. Tiebreak tillämpades ej i avgörande set.

Medaljörer

Seedade par 
 Bob Bryan / Mike Bryan, USA (semifinal)
 Novak Djokovic / Nenad Zimonjic, SRB (första omgången)
 Jonathan Erlich / Andy Ram, ISR (första omgången)
 Roger Federer / Stanislas Wawrinka, SUI (Guld)
 Nicolas Almagro / David Ferrer, ESP (första omgången)
 Rafael Nadal / Tommy Robredo, ESP (andra omgången)
 Mahesh Bhupathi / Leander Paes, IND (kvartsfinal)
 Igor Andrejev / Nikolay Davydenko, RUS (kvartsfinal)

Lottning

Semifinaler och medaljmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Teckenförklaring 
INV = Inbjuden
IP = ITF Placering
ALT = Reserv
u = Uppgivet
w/o = Walkover

Externa länkar 
Lottning (Internationella tennisförbundet)

Tennis vid olympiska sommarspelen 2008